O 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb), chamado de Batalhão Carlos Camisão é uma unidade do Exército Brasileiro, localizado no município de Aquidauana, no estado de Mato Grosso do Sul, subordinado ao Núcleo do 3.º Grupamento de Engenharia do Comando Militar do Oeste, sediado em Campo Grande. Seu nome histórico é uma homenagem ao coronel Carlos de Morais Camisão, líder da Retirada da Laguna, durante a Guerra do Paraguai.

História 
Criado pelo Decreto nº 4.799, de 6 de outubro de 1942, organizado no quartel do 1º Batalhão de Engenharia de Combate, na cidade do Rio de Janeiro, o 9º Batalhão de Engenharia de Combate logo foi incorporado à Força Expedicionária Brasileira, para os combates na Segunda Guerra Mundial. Participou com êxito das batalhas de Monte Castello, Castelnuovo e Montese. A construção de uma ponte sobre o rio Arno, na Itália, foi a primeira missão bem sucedida da FEB. Também foi responsável pelo que é considerado o maior troféu de guerra conquistado pelo Brasil, uma bandeira alemã apreendida em 1945 na região de Scodogna.

Recebeu a denominação histórica e o estandarte pelo Decreto nº 39.766, de 13 de agosto de 1956.

Emprego 
Subordinado ao Comando Militar do Oeste, forma contingentes de reservistas e qualifica para o mercado de trabalho. Faz-se presente na comunidade local, principalmente em situações de calamidade, além de prestar serviços de construção para os governos locais. Em algumas situações, participa das campanhas de multivacinação.

Ligações externas

Engenharia de Combate, 9º Batalhão de
Aquidauana
Brasil na Segunda Guerra Mundial